Инфанта Леонор Кастиљска (, ; умрла 1244) била је ћерка краља Алфонса VIII Кастиљског и Елеоноре Енглеске, сестра Ураке и Бланке те тетка Фернанда III. Кастиљског и Луја IX. Могуће је да је рођена 1202. године. 

Дана 6. фебруара 1221. Леонор се у Агреди удала за Ђаумеа I Арагонског, којем је 1228. родила Алфонса. Леонор се удала по савету своје сестре Беренгеле, а у тренутку венчања Ђауме је имао само 14 годina. Брак им је поништен 1229. од стране папе Гргура IX. због блиског крвног сродства те је Леонор постала монахиња. Ђауме јој је дао да сина поведе са собом. Умрла је у самостану свете Марије у Бургосу, гдје је умрла и Беренгуела. Обе су у самостану и покопане.

Породично стабло

Референце 

Династија Ивреа
Умрли 1244.
Династија Ивреа